Majur (Sisak-Moslavina), een gemeente in de Kroatische provincie Sisak-Moslavina
Majur (Farkaševac), een plaats in de gemeente Farkaševac in de Kroatische provincie Zagreb